Ryan Longwell (né le  à Seattle) est un joueur de football américain qui évoluait au poste de kicker.

Carrière
Engagé comme agent libre en 1997 par les 49ers de San Francisco, Longwell est immédiatement transféré aux Packers de Green Bay. Après 9 saisons passées dans cette équipe, il y détient le record de points marqués ainsi que le plus grand nombre de field goals avec 226 unités. En fin de contrat en 2006, il rejoint l'effectif des Vikings du Minnesota.

Longwell a participé au Super Bowl XXXII perdu par son équipe malgré un field goal et trois transformations.

Statistiques 

| 1997 || Packers || 16 || 30 || 24 || 80 || 50 || 48 || 48 || 100 ||  ||  || 
|-
| 1998 || Packers || 16 || 33 || 29 || 87,9 || 45 || 43 || 41 || 95,3 ||  ||  || 
|-
| 1999 || Packers || 16 || 30 || 25 || 83,3 || 50 || 38 || 38 || 100 || 1 || 19 || 19
|-
| 2000 || Packers || 16 || 38 || 33 || 86,8 || 52 || 32 || 32 || 100 || 1 || 30 || 30
|-
| 2001 || Packers || 16 || 31 || 20 || 64,5 || 54 || 45 || 44 || 97,8 ||  ||  || 
|-
| 2002 || Packers || 16 || 34 || 28 || 82,4 || 49 || 44 || 44 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2003 || Packers || 16 || 26 || 23 || 88,5 || 50 || 51 || 51 || 100 || 2 || 58 || 29
|-
| 2004 || Packers || 16 || 28 || 24 || 85,7 || 53 || 48 || 48 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2005 || Packers || 16 || 27 || 20 || 74,1 || 53 || 31 || 30 || 96,8 ||  ||  || 
|-
| 2006 || Vikings || 16 || 25 || 21 || 84 || 49 || 28 || 27 || 96,4 || 1 || 27 || 27
|-
| 2007 || Vikings || 16 || 24 || 20 || 83,3 || 55 || 40 || 39 || 97,5 ||  ||  || 
|-
| 2008 || Vikings || 16 || 34 || 29 || 85,3 || 54 || 40 || 40 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2009 || Vikings || 16 || 28 || 26 || 92,9 || 52 || 55 || 54 || 98,2 ||  ||  || 
|-
| 2010 || Vikings || 16 || 18 || 17 || 94,4 || 48 || 31 || 30 || 96,8 ||  ||  || 
|-
| 2011 || Vikings || 16 || 28 || 22 || 78,6 || 53 || 39 || 38 || 97,4 ||  ||  || 

| 434 || 361 || 83,2 || 55 || 613 || 604 || 98,5 || 5 || 134 || 26,8

Références 

Naissance en août 1974
Naissance à Seattle
Joueur américain de football américain
Kicker
Joueur de football américain des Golden Bears de la Californie
Joueur NFL non sélectionné à la draft
Joueur des Packers de Green Bay
Joueur des Vikings du Minnesota